till (sediment), glaciaal diamict, een grondsoort.
 Duits en Engels voor keimergel, kalkrijke keileem, soms uitwisselbaar met het sediment till
 till (ca. 800), until (ca. 1200) en til (20e eeuw), Engels voor het voorzetsel "tot"
 Till, een merk scooters van Imme, actief tot 1953
 Till, een Duitse en Fiese voornaam, afgeleid via Dietrich van Theoderich, ook als Tieleman
 Van Till, een Nederlandse familie
 Till (film), een film uit 2022 geregisseerd door Chinonye Chukwu

Personen:
 Till Eulenspiegel, Tijl Uilenspiegel (14e eeuw), Nederduits schelm, legendarisch
 Emmett Till (1941-1955), slachtoffer van een racistische moord, inspirator van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging
 Till Lindemann (1963), Duits muzikant en dichter, zanger van Rammstein
 Lucas Till (1990), Amerikaans acteur
 Till West, artiestennaam van Till Andermahr, Duits dj

Geografie:
 Till-Moyland, een dorp in de gemeente Bedburg-Hau bij Kleef in Duitsland
 Till (rivier), een zijrivier van de Tweed in Engeland

Muziek:
 Till (lied), een veel gecoverd lied van Charles Danvers uit 1957
 The Death of Emmett Till, een lied van Bob Dylan uit 1962
 Till (album), een album van The Vogues uit 1969 met een cover van Till